The Taking of Pelham 123 ist der Originaltitel folgender Filme:

 Stoppt die Todesfahrt der U-Bahn 123 (The Taking of Pelham One Two Three), US-amerikanischer Spielfilm (1974)
 U-Bahn-Inferno: Terroristen im Zug (The Taking of Pelham One Two Three), US-amerikanischer Fernsehfilm (1998) 
 Die Entführung der U-Bahn Pelham 123, US-amerikanischer Spielfilm (2009)